Lingüística:
 Ca, nom de la lletra k.
 Ca, sinònim de casa.
 Ca, adverbi de negació.
 Química: Ca, símbol de l'element químic calci.
 Física:
 cA, símbol del centiamper equivalent a 0.01 amperes
 CA, acrònim de corrent altern.
 Zoologia: Sinònim de gos, emprat predominantment en algunes variants del català, especialment el balear.
 Informàtica:
 ca, codi representatiu del català, segons l'ISO 639-1.
 .ca, terminació del domini territorial de primer nivell de Canadà.
 Transport aeri: CA, codi IATA d'Air China.